Ворапой Петчкум (, р. 18 мая 1981, Сурат Тани, Таиланд) — таиландский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года.

Любительская карьера 
В 2005 выступил на турнире Boxing World Cup в Москве, но не прошёл дальше предварительного раунда. На Азиатских играх 2006 потерпел поражение от Хоана Типона. Встреча закончилась со счётом 13:13, применялись дополнительные показатели. В 2007 году потерпел поражение от венгерского спортсмена со счётом 9-10.

Ссылки 
 Азиатские игры 2006 

Боксёры Таиланда
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азиатских игр по боксу